Танке де Гвадалупе има више значења:

 Танке де Гвадалупе (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Танке де Гвадалупе (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Танке де Гвадалупе (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику